L'Open des Flandres 2001 est l'édition 2001 du tournoi de squash Open des Flandres qui se déroule à Anvers du 9 au .

John White remporte son premier titre Super Series face à Paul Price après avoir éliminé le champion du monde et  mondial Peter Nicol en demi-finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Flandres

Open des Flandres
Squash en 2001
Sport en Belgique en 2001
Sport en février 2001